Термін Правило 3-6-3  описує, як функціонувала роздрібна банківська галузь США з 1950-х до 1980-х років.  Термін 3-6-3 описує, як американські банкіри мали стабільне, комфортне існування, сплачуючи 3% річних за депозитами, видаючи кредитні гроші під 6% річних та маючи можливість «зіграти на полі у гольф на 3 вечора» 

Це означало, що комерційні банки були менш конкурентоспроможними в той період, ніж у наступні роки, через жорсткі правила, що обмежували формування та розміщення банків, а також обмеження процентних ставок, які можна стягувати чи сплачувати.  В результаті, банкіри мали «владу і престиж ... в той час як прибуток був стабільним і певним».  Ці норми були ослаблені у 1980-х роках.

Старший економіст Федерального резервного банку Ричмонда Джон Р. Уолтер стверджує, що, хоча є дані, що обмеження щодо банків до 1980-х років обмежували конкурентоспроможність банківських ринків і тим самим надавали деяким банкам монопольну владу , «регуляторні обмеження, ймовірно, мали обмежений вплив на конкуренцію» у той час, про який йде мова. Дослідники Федерального резервного банку Чикаго Роберт ДеЮнг та Тара Райс стверджують, що  «Як і більшість добрих жартів, правило 3-6-3 змішує зерно правди із сильно спрощеним поглядом на реальність».

Це правило було позитивно відзначено після глобальної фінансової кризи наприкінці 2000-х років, як кращого способу діяльності банків після порятунку основних банків через .

Банківська система Австралії, яка була дерегульована в 90-х роках таким ж чином, як у США, отримала таку ж характеристику , як і у Сполученому Королівстві.

Див. також 
Банки США

Примітки 

Банківська термінологія
Банківська справа у Великій Британії
Банківська справа у США